Институ́т биофизики СО РАН — один из научно-исследовательских институтов Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Расположен в Красноярске.

Общие сведения 
Среди основных направлений научной деятельности биофизика (включая природные экологические системы, моделирование и прогноз их состояния) и биотехнология живых систем (включая замкнутые искусственные системы). В Институте была разработана и осуществлена первая замкнутая экологическая система, включающая человека — БИОС-3.

История 
Институт создан в 1981 году на базе отдела биофизики Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН.

Директора 
 1981—1984 — Терсков, Иван Александрович, академик АН СССР
 1984—1996 — Гительзон, Иосиф Исаевич, академик АН СССР и РАН
 1996 — Дегерменджи, Андрей Георгиевич, академик РАН

Структура 
 Направление исследований - биофизика экосистем:
 Лаборатория биофизики экосистем
 Лаборатория теоретической биофизики
 Лаборатория радиоэкологии
 Лаборатория экологической информатики
 Лаборатория экспериментальной гидроэкологии
 Международный Центр Замкнутых Экосистем
 Группа советника РАН  

 Направление исследований - биотехнология:
 Лаборатория фотобиологии
 Лаборатория управления биосинтезом фототрофов
 Лаборатория хемоавтотрофного биосинтеза
 Лаборатория экологической биотехнологии
 Лаборатория бактериальной биолюминесценции
 Аналитическая лаборатория

Дирекция 
 Директор — Дегерменджи, Андрей Георгиевич, академик РАН

См. также 
 Красноярский Академгородок
 Институт физики имени Л. В. Киренского СО РАН

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт института 

Институты РАН
Биологические институты
Сибирское отделение РАН
Наука в Красноярске
Физические институты
Институты АН СССР